En Pologne, Jadwigów est le nom de :

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Jadwigów, village.

dans la voïvodie de Łódź
 Jadwigów, village.

dans la voïvodie de Mazovie
 Jadwigów, village du powiat de Białobrzegi,
 Jadwigów, village du powiat de Grójec,
 Jadwigów, village du powiat de Płock.

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Jadwigów, village du powiat d'Opatów,
 Jadwigów, village du powiat de Włoszczowa.